Stefan Pettersson kan syfta på:

Stefan Pettersson (fotbollsspelare), svensk fotbollsspelare
Stefan Pettersson (innebandyspelare), svensk innebandyspelare
Stefan Pettersson (ishockeyspelare), svensk ishockeyspelare
Stefan Pettersson (militär), svensk militär